

Palmarès

Olimpiadi
1 medaglia:
1 oro (Helsinki 1952 nei 62 kg)

Collegamenti esterni 
 

Lottatori sovietici